Вильянуэва-дель-Ребольяр-де-ла-Сьерра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас.  Занимает площадь  км². Население — 53 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial 

Муниципалитеты Теруэля